Lioness: Hidden Treasures — посмертно изданный сборник песен британской певицы Эми Уайнхаус, изданный 2 декабря 2011. В альбом вошли не издававшиеся ранее записи, а также некоторые песни с предыдущих альбомов. Средства от продажи альбома направлены в Фонд Эми Уайнхаус.

Информация об альбоме 
О выходе альбома Lioness: Hidden Treasures было официально объявлено 31 октября 2011 года. Представители Island Records заявили, что Lioness не является планировавшимся ранее дополнением к диску Back to Black . В альбом вошли записи Эми Уайнхаус, создававшиеся с 2002 по 2011 годы. Продюсеры альбома пояснили в интервью журналу NME, что они не собираются повторять «синдром Тупака Шакура», чьи записи и посмертные альбомы до сих пор создаются и издаются с момента его смерти в 1996 году. Фотография с обложки альбома была сделана канадским певцом Брайаном Адамсом в 2007 году. Буклет альбома содержит послание от родителей Эми Уайнхаус. Альбом получил широкую популярность.

Продажи 
Альбом возглавил UK Albums Chart; за первую неделю после выхода было продано 194966 копий. Он дебютировал на 5 месте чарта Billboard 200, количество проданных копий в США составило 144000.

Синглы 
В качестве первого сингла был выпущен дуэт с Тони Беннеттом «Body and Soul». Релиз состоялся 14 сентября 2011 года, в день рождения Эми Уайнхаус. Средства от продаж сингла были отправлены в Фонд Эми Уайнхаус. Вторым синглом стала композиция «Our Day Will Come», изданная 5 декабря 2011 года. Третий сингл «Will You Still Love Me Tomorrow» был запланирован на март 2012 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Годовые чарты

Хронология релиза

Примечания 

Альбомы Эми Уайнхаус
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном